Купата на носителите на купи 1972/73 е 13-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба, от които 11 загубили финалиста (Беса Кавая, Стандард Лиеж, Славия София, Бастия, Фремад Амагер, Ден Хааг-АДО, Фредрикстад, Легия Варшава, Спортинг Лисабон, Хибърниън Единбург и Пезопорикос Ларнака). Носителят на трофея Глазгоу Рейнджърс е наказан за една година от евротурнирите, вследствие на събитията по трибуните около финалата среща на турнира през изминалия сезон.

Финалът се играе на 16 май 1973 г. на стадион Кафтанзоглио в Солун.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят от 6 до 20 септември, а реваншите са на 26 и 27 септември 1972 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 25 октомври, а реваншите са на 8 ноември 1972 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 7 март, а реваншите са на 21 март 1973 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 11 април, а реваншите са на 15 април 1973 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1972/73
 Купа на УЕФА 1972/73

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1972/73 

Купа на носителите на купи